Чемпионат мира по кроссу 2013 года прошёл 24 марта в городе Быдгощ (Польша). Решение о проведение соревнований в Быдгоще было принято 3 мая 2011 года на заседании совета IAAF в Монте-Карло.

Награждение 
Участники, занявшие с 1-го по 6-е места, будут награждены денежными призами (в долларах США).

Личное первенство 
 1-е — 30 000
 2-е — 15 000
 3-е — 10 000
 4-е — 7000
 5-е — 5000
 6-е — 3000

Командное первенство 
 1-е — 20 000
 2-е — 16 000
 3-е — 12 000
 4-е — 10 000
 5-е — 8000
 6-е — 4000

Результаты

Мужчины

Женщины

Юниоры

Юниорки

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности